Kachua kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Kachua Upazila, Chandpur, underdistrikt, 
 Kachua (underdistrikt i Khulna), 

Robotskapade Bangladeshförgreningar